Open GDF SUEZ de Marseille 2010 — профессиональный теннисный турнир среди женщин, проведённый во французском городе Марсель, и являющегося частью серии турниров начального уровня, проводящихся под эгидой ITF.

В 2010 году турнир прошёл с 12 по 13 июня.

Победитель прошлого года — Йоана Ралука Олару — защищала свой титул в качестве 7й сеянной.

1-й сеянной в одиночном турнире была  Петра Мартич (тогдашняя 77-я ракетка мира).

Турнир является первым крупным стартом на грунте в сезоне после Roland Garros.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Open GDF SUEZ de Marseille

 Цикл женских турниров ITF 2010

 Портал: Теннис

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Июнь 2010 года
2010